Магазинское се́льское поселе́ние (, ) — муниципальное образование в составе Красноперекопского района Республики Крым России.

География 
Поселение расположено на востоке района, у границы с Джанкойским, в степном Крыму, на южном берегу озёр Перекопской группы: Кирлеутского и Айгульского. Граничит на юго-западе с Орловским и на западе с Воинским сельскими поселениями.

Площадь поселения 97,61 км².

Основная транспортная магистраль — региональная автодорога  Воинка — Магазинка (по украинской классификации — ).

Население

Состав сельского поселения 
Поселение включает 4 населённых пункта:

История 
В 1960 году был создан Магазинский сельский совет путём преобразования Ново-Александровского сельсовета и на 15 июня 1960 года уже имел современный состав. С 12 февраля 1991 года сельсовет в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. По Всеукраинской переписи 2001 года население совета составило 2959 человек. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России. Законом «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым» от 4 июня 2014 года территория административной единицы была объявлена муниципальным образованием со статусом сельского поселения.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Сельские поселения Красноперекопского района